Il pilota del Mississippi (The Adventures of Mark Twain) – film del 1944 diretto da Irving Rapper
 Le avventure di Mark Twain (The Adventures of Mark Twain) – film di animazione del 1985 diretto da Will Vinton